В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Уи́лер ():
 округ Уилер в штате Джорджия.
 округ Уилер в штате Небраска.
 округ Уилер в штате Орегон.
 округ Уилер в штате Техас.